Komljenović ist der Familienname folgender Personen:

 Davorin Komljenović (* 1944), kroatischer Schachspieler
 Fabijan Komljenović (* 1968), kroatischer Fußballspieler
 Slobodan Komljenović (* 1971), serbischer Fußballspieler